Bromham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Bromham, Bedfordshire, ort i England, 
 Bromham, Wiltshire, ort i England,